Wittnau peut faire référence à :
 Wittnau, une commune suisse ;
 Wittnau, une commune du Bade-Wurtemberg, en Allemagne.